TNFRSF13B, или TACI ( "надсемейство рецепторов факторов некроза опухоли, член 13B") — мембранный белок, рецептор из надсемейства рецепторов факторов некроза опухоли, играет важную роль в регуляции иммунного ответа. Продукт гена человека TNFRSF13B.

Функции 
TNFRSF13B входит в многочисленное надсемейство рецепторов факторов некроза опухоли (TNFR). Является рецептором для факторов TNFSF13 и TNFSF13B. Опосредует кальцинейрин-зависимую активацию NF-AT, активирует факторы транскрипции NF-kB и AP-1. Участвует в стимуляции функций B- и T-лимфоцитов и в регуляции гуморального иммунного ответа.

Структура 
Белок состоит из 293 аминокислот, молекулярная масса — 31,8 кДа. N-концевой внеклеточный домен содержит 2 повтора TNFR-Cys. Кроме этого, домен содержит один участок гликозилирования и до 3 внутримолекулярных дисульфидных связей.

Связывается с цитозольными адаптерными белками TRAF1, TRAF5, TRAF3 и CAMLG.

Патология 
Мутации гена приводят к низкому уровню иммуноглобулинов в крови больных и вызывают иммунодефицит. Такие больные нуждаются в особой защите от инфекций.

См. также 
 Фактор некроза опухоли
 Кластер дифференцировки

Примечания

Литература

Ссылки 
 TNFR (TNF-рецепторы). 

Мембранные белки
Кластеры дифференцировки